Tobler är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Adolf Tobler
 Ludwig Tobler
 Salomon Tobler
 Theodor Tobler, skapare av chokladkakan Toblerone
 Titus Tobler

Tyska efternamn